

Portugal 
 Fontainhas (Porto) — bairro
 Alameda das Fontainhas — no Porto
 Conjunto das cinco fontes de Caneças

Cabo Verde 
Cabo Verde
 Fontainhas (Santo Antão) — aldeia
 Fontainhas (São Nicolau) — aldeia
 Monte Fontainhas (Brava)

Índia 
 Fontainhas (Pangim) — bairro 

Desambiguações de topônimos